Die Hockey Series Open 2018/19 der Herren ist die erste Ausgabe der ersten Runde der Hockey Series. Sie begann im Juni 2018 und endet voraussichtlich September 2018. Fünfzehn Nationen qualifizieren sich für die nächste Runde, die Hockey Series Finals 2018/19.

Teilnehmer 
Bei der Hockey Series Open dürfen alle Verbände teilnehmen, die nicht schon an der Hockey Pro League beteiligt sind. Außerdem sind von allen Nationen die sich anmelden, die auf der Weltrangliste neun Bestplatzierten bereits für die Hockey Series Finals qualifiziert. Folgende Teilnehmer stehen fest (Stand: Juni 2018):

Salamanca 
Vom 5. bis zum 10. Juni fand in Salamanca, Mexiko das erste Turnier der Hockey Series Open statt. Teilnehmer waren fünf nord- und mittelamerikanische Verbände. Die Platzierungen wurden nach einer einfachen Runde jeder-gegen-jeden ermittelt. Sieger wurden die Vereinigten Staaten, gemeinsam mit Mexiko qualifizierten sie sich auch für die nächste Runde.

Parallel wurde ein Damenturnier der Hockey Series Open veranstaltet.

Schiedsrichter 
 Gabriel Labate
 Andres Ledesma
 Ridge Bair
 Nathaniel Fuentes
 Eduardo Islas
 Andrey Umana

Tabelle

Ergebnisse

Rangliste 

Für die Hockey Series Finals qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Singapur 
Das Turnier in Singapur fand vom 23. Juni bis zum 1. Juli 2018 statt. Die Teilnehmer waren aus Südostasien und dem Osten Asiens. Das Format sah eine jeder-gegen-jeden Gruppenphase mit anschließenden Platzierungsspielen vor. Gewinner und Qualifikant für die nächste Runde war Singapur.
Parallel wurde ein Damenturnier der Hockey Series Open veranstaltet.

Schiedsrichter 
 Khalil Al Balushi
 Kamran Hussain
 Zarni Aung
 Khaeriva Hasani
 Hari Manikandan
 Saifulnizam Mohammad Seftu
 Puvalagan Paskaran
 Ravdeep Sethi
 Narongtuch Subboonsong

Tabelle

Gruppenspiele

Platzierungsspiele 
Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Rangliste 

Für die Hockey Series Finals qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Zagreb 
Das Turnier fand vom 25. bis zum 30. Juni fand in Zagreb, Kroatien statt. Die Teilnehmer waren europäische Teams die sich auf die europäischen Turniere aufteilten. Das Turnier wurde in einer einfachen jeder-gegen-jeden-Gruppephase gespielt. Gewinner war Österreich die sich gemeinsam mit dem Zweiten Wales für die Hockey Series Finals qualifizierten.

Schiedsrichter 
 Lukasz Zwierzchowski
 Ivan Grgurev
 Michal Pivko
 Kevin Roberts
 Friedrich Weiland

Tabelle

Ergebnisse

Rangliste 

Für die Hockey Series Finals qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Port Vila 
Vom 13. bis zum 18. August wurde in Port Vila, Vanuatu das Hockey-Open-Series-Turnier ausgetragen. Nach einer einfachen jeder-gegen-jeden-Gruppenphase ermittelten Platzierungsspiele die Ränge. Teilnehmer waren Inselstaaten aus dem Pazifikraum. Das Turnier wurde nicht im Großfeld-Format (mit 11 Spielern pro Mannschaft), sondern im sogenannten "Hockey's 5"-Format, mit nur fünf Spielern pro Mannschaft, auf einem kleineren Spielfeld und mit leicht abgewandelten Regeln, ausgetragen. Sieger und Qualifikant für die nächste Runde war Vanuatu.

Parallel findet ein Damenturnier der Hockey Series Open statt.

Schiedsrichter 
 Nick Saunders
 Samson Augua
 Harry Heritage
 Malkom Mayoho
 Catherine Thaggard
 Frank Vira

Tabelle

Spielplan

Platzierungsspiele 

Spiel um Platz 3

Finale

Rangliste 

Für die Hockey Series Finals qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Gniezno 
Das Turnier findet 28. August bis zum 2. September in Gniezno, Polen statt. Die Teilnehmer sind europäische Nationen die sich auf die drei europäischen Turnier verteilen. Die Platzierungen werden in einer einfachen jeden-gegen-jeden-Gruppenphase ermittelt.

Schiedsrichter 
 Gavin Cruickshanks
 Antonio Ilgrande
 Maksym Perepelytsya
 Jaroslav Suchocki
 Alexandr Toth
 Lukasz Zwierzchowski

Tabelle

Spielplan

Rangliste 

Für die Hockey Series Finals qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Lousada 
Das Turnier in Lousada, Portugal findet vom 4. bis zum 9. September statt. Teilnehmer sind europäische Nationen verteilt über die drei europäischen Turniere. Gespielt wird in einer einfachen jeder-gegen-jeden-Gruppenphase.

Schiedsrichter 
 Sean Edwards
 Paul van den Assum
 Sinan Acar
 Anton Kochin
 Duncan Ruzzak
 Pedro Santos
 Andrei Saroka

Tabelle

Spielplan

Rangliste 

Für die Hockey Series Finals qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Santiago 
Das Turnier in Santiago de Chile, Chile soll vom 18. bis zum 23. September 2018 stattfinden. Die Teilnehmer stehen Stand Juni 2018 noch nicht fest.

Schiedsrichter 

 Federico Silva

 Donovan Simmons

 Federico Garcia

 Rafael Mendonça

 Alfonso Mery

 Rodrigo Rivaneneira

 Manuel Sierra Centeno

Tabelle

Gruppenspiele

Rangliste 

Für die Hockey Series Finals qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Rawalpindi 
Das Turnier in Rawalpindi, Pakistan soll vom 25. bis zum 30. September 2018 stattfinden. Die Teilnehmer stehen Stand Juni 2018 noch nicht fest.

Einzelnachweise 

Hockeyturnier
Hockey 2018
Hockey 2019